Le subregioni statistiche del Portogallo rappresentano un'articolazione delle regioni e ammontano a 28.

Lista